Heimdallarchaeota — пропонований тип архей з царства Proteoarchaeota. Метагеномні зразки кандидатів у представники типу знайдено у термальних джерелах геотермального поля Замок Локі на півночі Атлантики неподалік Гренландії та в донних відкладеннях Орхуської затоки (Данія). Належить до супергрупи Asgardarchaeota, представники якої мають генетичні послідовності, що кодують білки, які донедавна вважалися ексклюзивними для еукаріотів.

Філогенія

Примітки

Посилання 

Асгардархеоти
Типи архей